Кесег:
  — деревня в медье Ноград.
 Кёсег — город в медье Ваш.